Il singolare del torneo di tennis Magdeburg Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Axel Pretzsch che ha battuto in finale Clemens Trimmel 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jens Knippschild (quarti di finale)
 Markus Hantschk (quarti di finale)
 Michaël Llodra (semifinali)
 Julian Knowle (quarti di finale)

 Filippo Volandri (primo turno)
 Orlin Stanojčev (secondo turno)
 Jan Vacek (secondo turno)
 Clemens Trimmel (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Magdeburg Challenger 2001